Die 1. Division 1968 war die 23. Saison, welche vom dänischen Fußballverband Dansk Boldspil Union ausgetragen wurde. Sie begann am 7. April 1968 und endete am 3. November 1968. Titelverteidiger war AB Gladsaxe.

Modus 
Zwölf Teams spielten in der Liga in einer einfachen Hin- und Rückrunde gegeneinander, so dass jedes Team 22 Spiele absolvierte. Der Tabellenführende nach Saisonende war dänischer Meister. Die beiden Letzten stiegen in die 2. Division ab.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Dänisches Fußballarchiv

Einzelnachweise 

1968
Danische 1 Division 1968